Bunești est le nom de plusieurs localités en Roumanie 
 Bunești (Brașov)
 Bunești (Suceava)
 Bunești (Vâlcea)